Seijas o Seixas pueden referirse a:

Seijas 

 Seijas (Somozas), parroquia y lugar español del municipio de Somozas, provincia de La Coruña, Galicia.

Seixas 

 Seixas (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Seixas (Caminha), freguesia portuguesa del municipio de Caminha, distrito de Viana do Castelo.
 Seixas (Oínes), aldea española de la parroquia de Oínes, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Seixas (Vila Nova de Foz Côa), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Foz Côa, distrito de Guarda.